Punaú pode ser:

 Barra de Punaú - praia e reserva de turismo, localizada no estado do Rio Grande do Norte, Brasil.
 Rio Punaú - rio localizado no municipio de Touros, no Rio Grande do Norte.

Desambiguação